Brik, een Tunesische börek
 Brik-II (satelliet), een Nederlandse defensiesatelliet
 Brik (koets), een rijtuig met vier wielen en meerdere banken
 Brik (zeilschip)
 Kaasbrik, een houten paard en kar voor het vervoeren van o.a. kaas, soms met bankjes erin voor personenvervoer
 Lili Brik (1891–1978), een Russisch regisseuse, beeldhouwster, schrijfster